

Patronyme 

 Bernd Stubbe (1985-), pilote automobile allemand d'autocross ;
 Gwenaëlle Stubbe (1971-), poète belge ;
 Tom Stubbe (1981-), coureur cycliste belge.

Patronyme flamand
Patronyme germanique